La Chaise peut faire référence à :

Toponymie 

 La Chaise, commune française de l'Aube, en région Champagne-Ardenne
 La Chaise-Baudouin, commune française de la Manche, en Basse-Normandie
 La Chaise-Dieu, commune française de la Haute-Loire, en Auvergne
 Abbaye de la Chaise-Dieu, monastère à La Chaise-Dieu en Auvergne
 La Chaise-Dieu-du-Theil, commune française de l'Eure, en Haute-Normandie.
 Grotte de la Chaise, grotte préhistorique à Vouthon, en Charente

Personnalités 
 Jacques François de La Chaise, général français

Voir aussi 
 La Chaise un objet du design industriel créé par le couple Ray Eames et Charles Eames.